Alisha Tatham – ex cestista canadese
 Charles Tatham – tennista britannico
 Simon Tatham – programmatore inglese
 Tamara Tatham – ex cestista e allenatrice di pallacanestro canadese